Trancoso (Portugal), een plaats in Portugal.
 Trancoso (Bahia), en klein dorpje in het zuiden van Bahia, Brazilië.
 Trancoso (Mexico), een plaats in Mexico.